Il tabellone singolare del Aberto de São Paulo 1 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Miguel Nido (tds n. 5). In finale ha sconfitto Cássio Motta (tds n. 1) con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Cássio Motta (finale)
  Horacio de la Peña (primo turno)
  Jeff Tarango (quarti di finale)
  Javier Frana (quarti di finale)

  Miguel Nido (campione)
  Mario Tabares (secondo turno)
  Roberto Argüello (primo turno)
 Non presente

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Copa Ericsson Brazil 1990